es la temporada 14 del anime japonés Pretty Cure, creado por Izumi Todo y producida por Toei Animation. Se estrenó el 5 de febrero del 2017, sustituyendo a Maho Girls PreCure!.

Personajes 
 / 
Seiyū: Karen Miyama
 / 
Seiyū: Haruka Fukuhara
Aoi Tategami|(青い たてがみ)/Cure Gelato(Azul): Tomo Muranaka
Yukari Kotozume(ゆかり 琴爪) /Cure Macaron(Morado): Saki Fujita
Akira Kenjou(アキラ 献上) /Cure Chocolat(Rojo): Nanako Mori
Ciel Kirahoshi /Kirarin/Cure Parfait (Arcoíris): Inori Minase

Villanos 
Noir:Yoku Shioya
Julio: Junko Minagawa
Vibry: Chiemi Chiba
Grave: Hisao Egawa
Elisio: Daisuke Hirakawa
Diable: Tomomichi Nishimura
Ladrones del Kirakiraru: Yūji Ueda (Gummy) Taketora (PuruPuru, Choucrea, Fueru y Cookacookie) Eriko Kawasaki (Maquillon y Tarton) y Atsushi Imaruoka (Hot, Bitterdo y Spongen)

Otros Personajes 

Lumiere: Kiyono Yasuno
Genichirou Usami: Kenjiro Tsuda
Satomi Usami: Yuriko Yamaguchi
Raiou Tategami: Tetsuo Komura
Aiko Tategami: Eiko Nakamura
Shino Kotozume: Yuri Amano
Tomi Kenjou: Kiyoko Miyazawa
Miku Kenjou: Kaede Hondo
Junko Mitsuoka: Rie Hikisaka
Risa Kagurazaka: Ayano Shibuya
Wataru Izumi: Takaaki Kojima
Hiroki Takano: Makoto Kaneko

Mascotas 

Pecorin/ Cure Pecorin: Mika Kanai
Chourou: Yū Mizushima
Kirarin(Cielo Kirahoshi): Inori Minase
Pikario(Julio): Junko Minagawa
Cristal animal conejo rosa
Cristal animal ardilla amarilla
Cristal animal león azul
Cristal animal gato morado
Cristal animal perro rojo
Cristal animal pegaso verde

Episodios

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Toei Animation (en japonés)
 Sitio oficial de ABC (en japonés)
 

Anime de 2017
Pretty Cure

 Temporada Siguiente: HUGtto! PreCure, Star Twinkle PreCure
 Última Temporada: Healin' Good PreCure